DGPM steht für:
 Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin, deutscher Berufsverband
 Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie, deutsche Fachgesellschaft

Abkürzung